Це список впорядкованих за густотою населення країн світу. У списку наводяться дані незалежних країн (держав); залежних, але самоврядних територій (визнаних Організацією Об'єднаних Націй); невизнаних країн, які де-факто незалежні, а також дані по світу в цілому.

Список країн (за густотою населення) 
У представленій таблиці стовпчику даних густоти населення передують два стовпчики із даними чисельності населення та загальної площі території (площа суходолу певного материка або частини світу + площа акваторії внутрішніх і територіальних вод з островами в їх межах) країни/залежної території, на базі якої можна самостійно вирахувати точне значення густоти населення. Окремими графами вказані дата та джерело інформації по конкретній країні/території. По світу подана середня густота населення, розрахована шляхом ділення загальної чисельності населення світу на загальну площу суходолу Землі. Переважна більшість даних густоти населення країн та залежних територій та загальна кількість населення взята з оцінки ООН на 2020 рік, бо переписи у країнах проводяться у різні роки, а статистичні дані по країнах оновлюються нерегулярно.

Курсивним шрифтом у списку позначені або залежні території (якщо поруч у круглих дужках вказана держава, від якої залежить територія), або невизнані країни (якщо поруч із назвою країни відсутня інформація у круглих дужках).

Місце у рейтингу розраховане серед держав-членів ООН та Ватикану.

Примітки

Див. також 

 Список країн Азії за густотою населення
 Список країн Африки за густотою населення
 Список країн Північної Америки за густотою населення
 Список країн Південної Америки за густотою населення
 Список країн Європи за густотою населення
 Список країн Океанії за густотою населення

Списки країн
Міжнародні рейтинги